Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Amethyst, du nom de l'améthyste (pierre fine utilisée en joaillerie) :
 le , une frégate de  rang, initialement française Perle, capturée en 1793, démoli en 1795 ;
 le , un vaisseau de  rang de 36 canons, lancé en 1799, démoli en 1811 ;
 le , un vaisseau de  rang de 26 canons de la classe Spartan, lancé en 1844, vendu en 1869 et devient un câblier ;
 le , une corvette de la classe Amethyst, lancé en 1871, vendu en 1887 ;
 le , un croiseur de la classe Topaze lancé en 1903, démoli en 1920 ;
 le , un sloop de la classe Black Swan, lancé en 1943, plus tard désigné comme frégate, est endommagé lors de l'incident du Yangtze en 1949, démoli en 1957 ;
 le HMS Amethyst aurait dû être un dragueur de mine de la classe River, renommé  avant son lancement en 1983, vendu à la Marine bangladaise en 1994, devient Shapla.

Amethyst